Zomba, une ville du Malawi.
 Zomba, une commune hongroise du comitat de Tolna.

Voir aussi 
 Zomba Label Group, un label de musique.